Cold Spring Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cold Spring Mountain (Arizona)	
 Cold Spring Mountain (Arkansas)	
 Cold Spring Mountain (Colorado)	
 Cold Spring Mountain (Georgia)	
 Cold Spring Mountain (Del Norte County, Kalifornien)	
 Cold Spring Mountain (Lake County, Kalifornien)	
 Cold Spring Mountain (Lassen County, Kalifornien)	
 Cold Spring Mountain (Mendocino County, Kalifornien)	
 Cold Spring Mountain (New York)	

Siehe auch:
 Cold Springs Mountain